Le tournoi de tennis d'Athènes est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1988, classée en catégorie Tier V, se dispute du  au .

Isabel Cueto remporte le simple dames. En finale, elle bat Laura Golarsa, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Sabrina Goleš et Judith Wiesner.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Athènes
 Saison 1988 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1988
Athenes
Sport en Grèce en 1988
Tennis en août 1988